Blaues Schloss steht für:

 Blaues Schloss Mansbach, ein Schloss in Mansbach, Gemeinde Hohenroda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Blaues Schloss Obernzenn, ein Schloss in Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken, Bayern 
 Schloss Tann #Blaues Schloss, ein Flügel der Schlossanlage Tann, Landkreis Fulda, Hessen
 Burg Tannroda, Höhenburg bei Tannroda, Bad Berka, Landkreis Weimarer Land, Thüringen

Siehe auch:
 Blaues Haus